Peau de vache est le titre de plusieurs œuvres :

Pièce de théâtre 
 Peau de vache, pièce de théâtre de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy, créée au Théâtre de la Madeleine et représentée du  au .

Films 
 Peau de vache, court métrage de Gérald Hustache-Mathieu sorti en 2001
 Peaux de vaches, film de Patricia Mazuy sorti en 1989